Джанлуиджи Квинци — победитель турнира.

Посев 

  Ник Кирьос (Третий раунд)
  Никола Милоевич (Четвертьфинал)
  Александр Зверев (Третий раунд)
  Ласло Дьёре (Четвертьфинал)
  Кайл Эдмунд (Полуфинал)
  Джанлуиджи Квинци (Титул)
  Кристиан Гарин (Третий раунд)
  Борна Чорич ''(Четвертьфинал)

<li>  Филиппо Бальди (Третий раунд)
<li>  Жоан-Себастьян Татло (Третий раунд)
<li>  Педро Качин (Второй раунд)
<li>  Максим Аму (Первый раунд)
<li>  Клеман Генс (Первый раунд)
<li>  Гильермо Нуньес (Первый раунд)
<li>  Федерику Феррейра Сильва (Первый раунд)
<li>  Уэйн Монтгомери (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания